E23 può riferirsi a:

Codici 
E23, codice dell'osservatorio astronomico di Arcadia (Nuovo Galles del Sud)
E23, codice ECO di alcune linee della variante Spielmann della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E23, da Metz a Losanna

Altro 
HMS E23, sommergibile della classe E della Royal Navy
BMW E23, automobile prodotta dalla BMW